Di Natale (o di Natale) es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:
 Antonio Di Natale (1977-), exfutbolista italiano. 
 Juan di Natale (1969-), presentador y periodista argentino.